Ożanna (imię)
 Ożanna (wieś)